Horvátország
Koritna falu Dubrava községben, Zágráb megyében
Karatna () falu Szemelce községben, Eszék-Baranya megyében